Friendly Fire henviser til flere artikler:

 Egenbeskydning – situationer hvor militære enheder rammer egne styrker
 Friendly Fire (bog) – Kirsten Olstrup Seegers bog "Friendly Fire" (på dansk 2008) fortæller, hvordan hendes far under besættelsen (1940 – 45) blev stukket af sine egne. Han blev som agent for Secret Service angivet for spionage, mens han sad i Vestre Fængsel, tysk afd. Han døde i KZ-lejr i 1945.
 Friendly Fire (album) – Sean Lennons album fra 2006
 Friendly Fire (film) – musikvideoer til Sean Lennons album (2006)